Cratere Fesenkov – cratere lunare
 Cratere Fesenkov – cratere su Marte